Бернадетт Лафон (; 25 октября 1938 — 25 июля 2013) — французская киноактриса, известная своими ролями в фильмах Французской новой волны.

Биография 
Бернадетт Лафон родилась 25 октября 1938 года в городе Ним на юге Франции. В детстве посещала балетную школу при Оперном театре Нима.

Лафон рано начала сниматься в кино, сыграв свою первую роль в 1957 году в короткометражном фильме Франсуа Трюффо «Сорванцы». На рубеже 1950-60-х годов Лафон стала заметной актрисой Французской новой волны, сыграв в фильмах Клода Шаброля «Красавчик Серж», «Двойной поворот ключа» и «Милашки». Лафон также сыграла в таких значимых фильмах, как «Убийца в спальном вагоне» Коста-Гавраса, «Вор» Луи Маля, «Такая красотка, как я» Франсуа Трюффо и «Мамочка и шлюха» Жана Эсташа.

В 1985 году за работу в фильме Клода Миллера «Дерзкая девчонка» Лафон завоевала премию «Сезар» как лучшая актриса второго плана. В 2003 году Лафон была удостоена почетной премии Сезар за многолетнюю службу на благо французского кино.

В 2009 году Лафон стала офицером ордена Почётного легиона.

Бернадетт Лафон — мать актрисы Полин Лафон (1963—1988), трагически погибшей во время туристического похода 11 августа 1988 года.

Лафон скончалась 25 июля 2013 года в родном городе Ним (Франция).

Фильмография 

 1957 — Сорванцы / Les Mistons
 1958 — Красавчик Серж / Beau Serge, Le
 1958 — Ля Тур, берегись! / La Tour, prends garde!
 1959 — Двойной поворот ключа / À double tour
 1960 — Лентяй / Tire-au-flanc 62
 1960 — Милашки / Bonnes femmes, Les
 1960 — Набрав в рот воды / Eau à la bouche, L  1961 — Ухажеры / Les Godelureaux
 1962 — Под светом луны в Мобеж / Clair de lune à Maubeuge, Un
 1962 — Сатана там правит бал / Et satan conduit le bal
 1964 — Охота на мужчину / La Chasse à l’homme
 1965 — Бездельники (Кутилы)/ Bons vivants, Les
 1965 — Полный свет на Станисласа / Pleins feux sur Stanislas
 1965 — Убийца в спальном вагоне / Compartiment tueurs
 1967 — Вор / Voleur, Le
 1967 — Идиот в Париже / Un idiot à Paris
 1967 — Стены / Falak
 1969 — Похититель преступлений / Le Voleur de crimes
 1969 — Невеста пирата / La Fiancée du pirate
 1971 — Out 1 / Out 1: Noli Me Tangere
 1971 — Любовь — это весело, любовь — это грустно / Amour c’est gai, l’amour c’est triste, L '''
 1971 — Поймать шпиона / To Catch a Spy 1972 — Такая красотка, как я / Une belle fille comme moi 1972 — Слишком красивые, чтобы быть честными / Trop jolies pour être honnêtes 1973 — Колено / Colinot 1973 — Мамочка и шлюха / Maman et la putain, La 1975 — Зиг-заг / Zig zig 1978 — Виолетта Нозьер / Violette Nozière 1981 — Вор / Ladrone, Il 1983 — Мыс Каналья / Cap Canaille 1984 — Гвендолин / Gwendoline 1984 — Облава / Canicule 1985 — Дерзкая девчонка / Effrontée, L 
 1985 — Золотое дно / Pactole, Le 1986 — Инспектор Лаварден / Inspecteur Lavardin 1987 — Маски / Masques 1991 — Динго / Dingo 1993 — Алиса Невер / Juge est une femme, Le 1994 — Сын Гаскони / Le Fils de Gascogne 1997 — Генеалогия одного преступления / Généalogies d’un crime 1998 — Бейби бум / Bébés boum 1999 — Ничего для Робера / Rien sur Robert 2003 — Откройте полиция 3 / Ripoux 3 2006 — Как жениться и остаться холостым / Prête-moi ta main 2007 — Любовь со словарём / Broken English 2008 — Друзья и любовники / Mes amis, mes amours 2008 — Нам 18 / Nos 18 ans 2012 — Полетта. Во все тяжкие / Paulette 2013 — Мой Аттила Марсель / Attila Marcel''

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сезар»